La palabra Escocia puede referirse a:

 Escocia, nación constituyente del Reino Unido.
 Reino de Escocia, país que existió entre 843 y 1707.
 Escocia (arquitectura)
 Nueva Escocia, provincia de Canadá.
 Nueva Escocia (Argentina), localidad de Argentina.